Mandrin steht für:

 Mandrin (Medizin), eine Einführhilfe für verschiedene Katheter und Endotrachealtuben (Intubation)
 Mandrin (Film), einen Film von André Haguet aus dem Jahr 1948

Mandrin ist der Familienname folgender Personen:
 Louis Mandrin (1725–1755), Räuberhauptmann und Schmuggler in der französischen Dauphiné zur Zeit des Ancien Régime; Volksheld, Protagonist in Kunst und Literatur

Siehe auch:
 Grotte Mandrin, eine Halbhöhle in Frankreich